Synapseudes är ett släkte av kräftdjur. Synapseudes ingår i familjen Metapseudidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Synapseudes